Malkowitz steht für folgende Orte: 

 Malíkovice (Malkowitz), Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
 Malkovice (Sedlec-Prčice) (Malkowitz), Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Příbram, Tschechien
 Málkovice (Bor) (Malkowitz), Ortsteil von Bor, Okres Tachov, Tschechien

 Malkowitz (Oberglogau) (Malkowice), Weiler in der Gemeinde Oberglogau, Powiat Prudnicki, Polen

Siehe auch:
 Málkovice
 Małkowice